Іванова Тетяна Іванівна ( 1991) — російська саночниця.
 Іванова Тетяна Миколаївна (1931—2001) — українська художниця тканин.